Mokrá bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Mokrá, Ortsteil von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov
 Mokrá (Čichalov), Ortsteil von Čichalov, Okres Karlovy Vary
 Mokrá, Ortsteil von Mokrá-Horákov, Okres Brno-venkov
 Mokrá, Ortsteil von Vesce, Okres Tábor